Cieki w Polsce
 Szubieniczny Potok – potok, dopływ Niedziczanki
 Szubieniczny Potok – potok, dopływ Wiaru

Przypisy